Шило може да се односи на:

 Шило (алат), врста алата за бушење рупа у кожи, гуми или сл.
 Коштано шило
или

 Шило, острво у близини острва Зверинац у Сјеверној Далмацији.
 Шило (Добрињ), насеље у општини Добрињ, Република Хрватска.
 Шило Велико, острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора. 
 Шило Мало (Црниковац), острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.
 Шило (часопис)